"Tacuba" pode ser:

 Tacuba,cidade asteca
 Estação Tacuba, em Miguel Hidalgo (México DF)
 Tacuba (El Salvador), em Ahuachapán
 Café Tacvba

Desambiguações de topônimos